Výraz Slanec má více významů:

 Slanec (okres Košice-okolí) – slovenská obec v okrese Košice-okolí
 Slanec (hrad) – zřícenina hradu nad stejnojmennou obcí
 Slanec (Hriňová) – městská část slovenské obce Hriňová
 Slanec (přítok Skaliska) – potok ve slovenském regionu Podpoľanie
 slanec (půdní typ) – půdní typ ve skupině půd salinických

Rozcestníky - místopisné jméno